La conscience est l’intuition par un individu de son existence et du monde qui l’entoure (voir aussi conscience de soi selon Hegel).
 La conscience est un processus cognitif dont les bases biologiques et le fonctionnement sont encore mal connus.
 La conscience est la capacité d'avoir des expériences caractérisant le « vécu » ou le « ressenti » d'un sujet.
 La conscience est une facette des modèles empiriques de la personnalité (Big Five, HEXACO).
 La conscience était, aux s, le nom donné à l'ensemble des ouvriers payés à l'heure ou à la journée, par opposition à ceux qui travaillaient aux pièces, principalement dans les ateliers de typographie.

Voir aussi :
 Clause de conscience
 Objection de conscience

Patronyme 
 Hendrik Conscience est un écrivain belge d'expression néerlandaise.

Arts 
 Conscience est un groupe français de metal progressif.
 La Conscience est une publication hebdomadaire de la  République démocratique du Congo.
 La Conscience est un poème de Victor Hugo, qui se termine par la célèbre phrase : « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ».
 La conscience est le sujet des trois premiers chapitres de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel.
 Conscience est un film muet américain de D. W. Griffith sorti en 1910
 Conscience est un film muet de Stuart Paton sorti en 1915
 Conscience est une série télévisée en cinq épisodes de Vassili Ardamatski sortie en 1974
 Conscience est un album de Womack & Womack
 Conscience est un roman d'Hector Malot
 The Awakening Conscience est un tableau de l'artiste anglais William Holman Hunt
Con-science est une chanson du groupe Muse.

 Entreprises 

 Conscience'' est une entreprise française spécialisée dans la robotique.